Memtest86 и Memtest86+ — программы для проверки ОЗУ на компьютерах архитектуры x86 и x86-64.

Описание 
Memtest86 и Memtest86+ запускаются с помощью собственного загрузчика, поэтому наличия операционной системы для их работы не нужно. Начиная с MemTest86 2.3 и Memtest86+ 1.60 имеет функцию формирования списка плохих блоков памяти в формате BadRAM. Используя эти данные, модифицированное ядро Linux может работать с дефектным модулем RAM, не используя повреждённые участки.

Первая версия Memtest86 была написана Крисом Брэйди (Chris Brady); Memtest86+ была разработана Сэмюэлем Демюльместером (Samuel Demeulemeester). Загрузочный код был взят из Linux 1.2.1. Обе программы написаны на языке Си и x86-ассемблере. Обе программы поддерживают современные многоядерные процессоры, а также большое количество чипсетов материнских плат.

Алгоритм работы 
Алгоритм проверки памяти у обеих программ сходный. Программа сначала записывает всю память повторениями подготовленного блока данных, затем считывает и сверяет записанное с прочитанным в два прохода: начиная с младших адресов к старшим и наоборот. Процедура повторяется для множества разных образцов данных, чтобы выявить все возможные ошибки.

В процессе тестирования утилита совершает один или много циклов ( — проход) в зависимости от заданной перед запуском тестирования настройки.

Распространение

Memtest86 
Memtest86 доступен для скачивания на официальном сайте: образы CD (ISO), образ дискеты и образ USB-диска, а также исходные тексты.

Memtest86 выпускается в двух вариантах: Pro и Free, по состоянию на 2019 год. Версии Pro отличаются бо́льшим набором функций, но являются платными.

Memtest86+ 

Memtest86+ доступен для свободного скачивания на официальном сайте в виде образа дискеты, образа компакт-диска (ISO) и инсталлятора для установки программы на USB-диск (USB-flash), также можно скачать исходные тексты и скомпилировать программу самостоятельно.

Приостановленное ранее развитие Memtest86+ возобновлено. Автор принимает пожертвования на развитие программы.

История

Memtest86 
Memtest86 была создана в 1994 году, автор использовал алгоритмы тестирования оперативной памяти, разработанные им начиная с 1981 года и использованные в тестах памяти компьютеров PDP-11, VAX11/780 и Cray XMP. До версии 3.0 (середина 2002 года) Memtest86 активно развивался, затем был перерыв на 2 года, и последующие версии выходили с перерывами в год-два. С 2013 года (версии 4.1.0 и выше) программа стала обновляться регулярно, не менее двух раз в год, код программы был переписан, наряду с бесплатной появилась платная версия. Для запуска версии 5.0.0 и выше требуется система с UEFI, иначе будет запущена legacy-версия программы 4.3.7.

Memtest86+ 
Программа создана в начале 2004 года как ответвление Memtest86, на тот момент устаревшего.

Версии:
 2.00 — 8 февраля 2008 года
 2.01 — 21 февраля 2008 года
 2.10 — 15 ноября 2008 года
 2.11 — 22 декабря 2008 года
 4.00 — 22 сентября 2009 года
 4.10 — 4 мая 2010 года — исполняемый файл MS-DOS заменен на инсталлятор для Windows
 4.20 — 25 января 2011 года
 5.01 — 27 сентября 2013 года
 5.31b — 12 апреля 2020 года
 6.00b3 — 18 июля 2022 года
 6.00 — 23 октября 2022 года

Ссылки 
 Тест памяти Memtest86  
 Официальный сайт Memtest86+
 BadRAM: Linux kernel support for broken RAM modules патч для ядер Linux
 Тест оперативной памяти Memtest86+ V5.01 — порядок работы

Примечания 

Свободные программы тестирования исправности компьютера